Розквіт — село, Одеська область, Березівський район
 Розквіт — селище, Луганська область, Станично-Луганський район